Гета — японські сандалі;
 Публій Септимій Гета (110—198) — батько Септимія Севера;
 Публій Септимій Гета (143—204) — римський консул;
 Публій Септимій Гета (189—211) — римський імператор;
 Гета — елемент тактичної боротьби в грі го.